Абу-ль-Хасан, Абулхасан ( , , ) — кунья, компонент арабского мужского имени со значением «отец Хасана». При написании латиницей и кириллицей имеет несколько вариантов написания: Abulhasan, Abolhasan, Abul Hassan, Abul-Hasan, Abu’l Hasan Abu al-Hasan, Abu Hassan, Əbülhəsən, Ebu’l Hasan, Abou Hassan, Abu l-Hesen.

 Ан-Надр ибн Шумайл (ум. 818) — арабский лингвист, литератор, философ и астроном.
 Абуль-Хасан Муслим ибн аль-Хаджжадж (821—875) — автор одного из известнейших сборников хадисов.
 Абуль-Хасан аль-Ашари (873—936) — арабский богослов, основатель ашаритской школы калама.
 Абуль-Хасан Байхаки (1100—1169) — персидский историк, автор сочинения Та’рих-и Бейхак (1168).
 Абуль-Хасан ибн ан-Нафис (1213—1288) — учёный мамлюкского Султаната Египта из Сирии.
 Абул Хасан (род. 1588) — индийский художник-миниатюрист.
 Абуль-Хасан Гаффари (1814 −1866) — персидский художник.

Литература 
 Имя и история. А.Гафуров. Москва 1987

Арабские имена